Иван Бровко:
 Бровко, Иван Валентинович (род. 1980) — белорусский гандболист.
 Бровко, Иван Карпович (1908—1989) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.